Dividida em várias etapas, a edição 2004 da Liga Sul de Rugby conta com a participação de sete equipes:

Caveiros Rugby - SC
Charrua Rugby Clube - RS 
Curitiba Rugby Clube - PR
Desterro Rugby Clube - SC 
Guará Rugby Clube - RS
Londrina Rugby - PR
UFSC - SC

Estatísticas da Edição 2004 - Masculino  

(este campeonato, aconteceu em dois turnos distintos; a classificação abaixo está incompleta)

Tabela de jogos 

(algumas datas estão erradas por falta de informações)

(esta tabela está incompleta)

Liga Sul de Rugby
Rugby de 2004 no Brasil